La competizione della categoria pesi medi (fino a 73 kg) di lotta libera ai Giochi della IV Olimpiade si tenne nei giorni 21 e 22 luglio 1908 allo stadio di White City a Londra.

Classifica finale

Risultati

Note

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1908 London Summer Games: Men's Middleweight, Freestyle su Sports-reference.com

LL 4